Montjoi puede referirse a: 

 Montjoi, comuna francesa situada en Aude.
 Montjoi, comuna francesa situada en Tarn y Garona.